El nombre de José María Chacón puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José María Chacón y Sánchez de Soto (1747-1833). Marino español y último gobernador español de la Provincia de Trinidad.
 José María Chacón y Calvo (1892-1969). Diplomático y escritor cubano.